Gengszter szervezett bűnözőbanda tagja
 Gengszter, eredeti címén Hoodlum, 1997-ben bemutatott amerikai bűnügyi film
 Gengszter, 2006-ban bemutatott indiai film